Казачинское — село в Иркутской области, административный центр Казачинско-Ленского района и Казачинского сельского поселения.

Расположено на правом берегу реки Киренга в 490 км к северо-востоку от Иркутска, в 125 км к юго-востоку от Усть-Кута и в 130 км к северо-западу от Северобайкальска.

Основано в 1776 году переселенцами и казаками как небольшой военный форпост, отсюда и название.

Население

Транспорт 
Имеется тупиковая подъездная дорога к селу от автодороги Усть-Кут — Северобайкальск со стороны посёлка Магистральный (13 км к юго-западу), там же в посёлке находится ж.-д. станция Киренга (БАМ).

До 2006 года в селе действовал аэропорт. С июля 2013 года по апрель 2016 года в Казачинское выполняла рейсы авиакомпания «ПАНХ», на самолёте Cessna 208 Grand Caravan из Улан-Удэ и Иркутска, позже полёты из-за финансовых проблем авиакомпании были прекращены. Весной 2017 года полёты возобновились силами авиакомпании «Сибирская Лёгкая Авиация» (СиЛа).  В настоящее время из Иркутска выполняется рейс на самолёте Ан-28.

Примечания 

Населённые пункты Казачинско-Ленского района
Районные центры Иркутской области